Вале́рий Миха́йлов:
 
 Михайлов, Валерий Викторович (род. 1952) — российский биолог, член-корреспондент РАН.
 Михайлов, Валерий Фёдорович (род. 1946) — российский и казахстанский писатель. Примечания